Ла Нопалера има више значења:

 Ла Нопалера (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Нопалера, Ел Уатамоте (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Нопалера (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Нопалера (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Нопалера, Ла Куева Нопалера (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Нопалера (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Нопалера (Чинипас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Нопалера (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Нопалера (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Нопалера (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Нопалера (Морис), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Нопалера (Ноноава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Нопалера (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Нопалера (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Нопалера (Тлавак), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Ла Нопалера (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Нопалера (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Нопалера (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Нопалера (Апасео ел Гранде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Нопалера (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Нопалера (Тариморо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Нопалера (Сан Агустин Тлаксијака), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Нопалера (Акатик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Нопалера (Ајотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Нопалера (Сан Мигел ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Нопалера, Ранчо ел Мирадор (Тускуека), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Нопалера, Аројо де Агва (Виља Гереро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Нопалера (Акамбај), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Нопалера (Донато Гера), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Нопалера (Хикипилко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Нопалера (Ел Оро), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Нопалера, Ла Кањада (Текамак), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Нопалера (Тескоко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Нопалера, Ла Сиберија (Тескоко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Нопалера (Зумпанго), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Нопалера (Екуандурео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Нопалера (Мараватио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Нопалера (Маркос Кастељанос), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Нопалера (Морелија), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Нопалера, Гвајакан (Аксочијапан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ла Нопалера (Јаутепек), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ла Нопалера (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Нопалера (Тепик), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Нопалера (Хуарез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Нопалера (Рајонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Нопалера (Мијаватлан де Порфирио Дијаз), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Нопалера (Сан Андрес Нуксињо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Нопалера (Сан Фелипе Техалапам), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Нопалера (Виља Сола де Вега), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Нопалера (Санта Марија Колотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Нопалера (Санта Марија Којотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Нопалера (Ла Тринидад Виста Ермоса), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Нопалера (Санта Инес де Зарагоза), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Нопалера (Атлиско), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Нопалера (Холалпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Нопалера (Санта Инес Аватемпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Нопалера (Тепеско), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Нопалера (Точтепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Нопалера (Запотитлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Нопалера (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Нопалера (Халпан де Сера), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Нопалера (Пењамиљер), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Нопалера (Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Нопалера (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Нопалера (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Нопалера (Бакум), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Нопалера (Банамичи), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Нопалера (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Нопалера (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Нопалера (Саварипа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Нопалера (Сан Хавијер), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Нопалера, Едгардо Бадиља Морено (Тубутама), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Нопалера, Фамилија Сандовал (Тубутама), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Нопалера (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Нопалера (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Нопалера (Тласко), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ла Нопалера (Уајакокотла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Нопалера (Монте Ескобедо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Нопалера (Ночистлан де Мехија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Нопалера (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Нопалера (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику